Anna Aleksandrovna Stroganova – nobildonna russa
 Ekaterina Aleksandrovna Stroganova – nobildonna russa
 Elizaveta Aleksandrovna Stroganova – nobildonna russa
 Evgenija Stroganova – schermitrice russa
 Marija Grigor'evna Stroganova – nobildonna russa